Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio di Malta dal 1957 ad oggi.

Partite dal 1957 al 1965

Partite dal 1966 ad oggi

Note

Voci correlate 
 Nazionale di calcio di Malta

Collegamenti esterni 

Nazionali di calcio di Malta
Malta